Stjepan Steiner (liječnik)
Stjepan Steiner (veslač), hrvatski veslački reprezentativac